De Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, kortweg UFTMP, is een overkoepelend organisatie van universiteiten en hoger onderwijs in de Franse regio Midi-Pyrénées. Aan de 14 deelnemende onderwijsinstituten, waaronder de Universiteit van Toulouse, studeren circa 104.000 studenten.

UFTMP biedt onderwijs en onderzoek op het gebied van natuurwetenschappen, technologie, bestuurskunde, economie, taalkunde, politieke wetenschappen en filosofie.

De federatie is opgericht op 1 juli 2015.

Toulouse
Toulouse
Toulouse